Longuerue est un nom propre français, toponyme et patronyme de la noblesse française, qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Longuerue, commune française située dans le département de la Seine-Maritime en Normandie.

Patronyme 

 Gabriel François de Hatte de Longuerue (1778-1852), militaire français ;
 Louis Dufour de Longuerue (1651 ou 1652-1733), archéologue, linguiste et historien français ;
 René Augustin Galand de Longuerue (1808-1871), militaire français ;

Patronyme français